Кульм () — округ в Швейцарии. Центр округа — Унтеркульм.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 101,35 км². Население 43 822 человека (на 31 декабря 2021 года). Официальный код — 1905.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Примечания 

Округа Аргау